Мавродін () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Мавродін () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Мавродін.
 Мавродін () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Рекарі.